Baschlakow ist der Name von

 Alexej Iljitsch Baschlakow (1936–1980), russischer Maler und Plastiker in Deutschland
 Irina Baschlakow (* 1967), deutsche Malerin